Администрирование — управление, руководство, распоряжение, менеджмент:

 Системное администрирование
 Магистр делового администрирования
 Администрирование (административное право)

См. также 
 
 Кибернетика
 Менеджмент